Срђан Јовановић (Београд, 17. јул 1979) српски је филмски, телевизијски и гласовни глумац и стендап комичар.

Биографија 
Срђан Јовановић је рођен у Београду 17. јула 1979. године. Са 16 година уписао је глуму на Академији уметности БК, где је и дипломирао 2000. године. Прву улогу у позоришту одиграо је у представи „Опера за три гроша” редитеља Никите Миливојевића у Атељеу 212. У Позоришту на Теразијама, 1998. године играо је у представи „Лутка са насловне стране”, а за улогу у мјузиклу „Јубилеј” добио и награду као најбољи млади глумац на фестивалу Дани комедије у Јагодини.

Бави се стендап комедијом. Ради синхронизације цртаних филмова и серија за студије Призор, Лаудворкс, Студио, Хепи ТВ, Блу хаус, Моби и Вочаут. Снимио је неколико ТВ реклама.

Филмографија 

|-
|2020-2021. || Тате (ТВ серија) || Тврди
|-
|2019. || Јунаци нашег доба || Комичар с телевизије
|-
|2016. || Главом кроз зид || Срђан
|-
|2014. || Српска штампа || Новинар Политике
|-
|2013. || Друг Црни у НОБ-у || Партизан Стипе
|-
|2013. || Кукурику шоу || Сава Теслић
|-
|2011. || Џет-сет || глас
|-
|2010. || Наша мала клиника || Сниматељ
|-
|2010. || Може и другачије || Син Жељко
|-
|2010. || Куку, Васа ||
|-
|2009. || Мансарда || Милутин
|-
|2009. || Заувијек млад || Бравар
|-
|2009. || Живот и смрт порно банде || Макс
|-
|2009. || Друг Црни у Народноослободилачкој борби || Партизан Стипе
|-
|2008. || Музички тобоган || Тоби (глас)
|-
|2007. || Оно наше што некад бејаше ||
|-
|2007. || Бора под окупацијом ||
|-
|2006. || Прича о Џипсију Тролману || Новинар
|-
|2004. || Стижу долари ||
|-
|2003. || Никад извини || глас
|-
|1999-2002. || Породично благо || Шегрт Милојица
|}

Улоге у синхронизацијама

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1979.
Српски глумци
Глумци из Београда
Водитељи из Београда
Српски водитељи
Српски телевизијски водитељи
Српски радијски водитељи
Српски гласовни глумци